

Aziende 
Gianni Versace – azienda italiana di moda e abbigliamento, fondata da Gianni Versace

Mafia 
Versace – una 'ndrina calabrese

Musica 
 Versace – brano del trio musicale Migos del 2013

Persone
Alfredo Versace – giocatore di bridge italiano
Dick Versace – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Donatella Versace – stilista italiana, sorella di Gianni Versace
Gianni Versace – stilista italiano
Giusy Versace – atleta paralimpica e conduttrice televisiva italiana, cugina di secondo grado di Donatella, Gianni e Santo
Santo Versace – imprenditore italiano, fratello di Gianni e Donatella Versace
Santo Versace – doppiatore e attore italiano